Michael Gibson (écrivain), critique d'art et galeriste
 Michael Gibson (rugby à XV) (1954-), un joueur de rugby à XV irlandais.
 Michael Gibson, orchestration.